Курко:

 Курко, Александр Петрович (1913—1995) — Герой Советского Союза (1944).
 Курко, Василий Николаевич (род. 1995) — украинский футболист.